Железнодорожный транспорт в Южном Судане развит слабо. 248 километров существующих в стране железных дорог представляют собой южносуданскую часть узкоколейной (ширина колеи — 1067 мм) однопутной ж/д линии, соединяющей город Вау с городом Бабануса в Судане. Эта линия была построена в 1959—1962 гг, сильно повреждена во время гражданской войны, а позже отремонтирована при помощи ООН.

Существуют планы построить железнодорожную линию, соединяющую Вау со столицей страны городом Джуба, а оттуда строить железные дороги, соединяющиеся с ж/д сетями Кении и Уганды. Однако такой проект будет сложно осуществить в силу его высокой стоимости. Следует также учитывать то, что ширина колеи у железных дорог Южного Судана и этих стран различается (в Уганде и Кении ширина колеи составляет 1000 мм), что потребует перегрузки или перестановки вагонов на границе.

См. также 
 Транспорт в Южном Судане
 Железнодорожный транспорт в Судане

Примечания 

Транспорт в Южном Судане
Южный Судан